Borodatschow () ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wiktorowitsch Borodatschow (* 2000), russischer Fechter
 Kirill Wiktorowitsch Borodatschow (* 2000), russischer Fechter
 Wiktor Iwanowitsch Borodatschow (1918–1968), sowjetischer Generalmajor